Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2014. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 2015.

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>
<li>
<li>
<li>

Tabellone

Primo turno

Rep. Ceca vs. Paesi Bassi

Giappone vs. Canada

Germania vs. Spagna

Francia vs. Australia

Stati Uniti vs. Gran Bretagna

Argentina vs. Italia

Kazakistan vs. Belgio

Serbia vs. Svizzera

Quarti di finale

Giappone vs. Rep. Ceca

Francia vs. Germania

Italia vs. Gran Bretagna

Svizzera vs. Kazakistan

Semifinali

Francia vs. Rep. Ceca

Svizzera vs. Italia

Finale

Francia vs. Svizzera

Voci correlate
Coppa Davis 2014
Coppa Davis 2014 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale